Brestovac je lahko:
 Brestovac, Bojnik (Srbija)
 Brestovac, Bor (Srbija)
 Brestovac, Knić (Srbija)
 Brestovac, Leskovac (Srbija)
 Brestovac, Negotin (Srbija)
 Brestovac, Hrvaška